El nombre de Iglesia de Santa Columba es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a Columba.

Advocación 
 Santa Columba de Córdoba - Festividad: ????;
 Santa Columba de Sens - Festividad: 29 de diciembre;
 Santa Columba de Cornualles - Festividad: 11 de noviembre/15 de noviembre;
 Santa Columba de Roma - Festividad: ????.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Alemania 
 Iglesia de Santa Columba (St. Kolumba) artículo en de.wikipedia, iglesia en la ciudad de Colonia;

En Andorra 
 Iglesia de Santa Coloma (Santa Coloma de Andorra), iglesia en Andorra;

En España 
 Iglesia de Santa Columba, iglesia católica en la localidad de Alcorcillo, provincia de Zamora;
 Iglesia de Santa Columba, iglesia católica en la localidad de Carnota, provincia de La Coruña;
 Iglesia de Santa Columba, iglesia católica en la localidad de Cervatos de la Cueza, provincia de Palencia;
 Iglesia de Santa Columba, iglesia católica en la localidad de Rianjo, provincia de La Coruña;
 Iglesia de Santa Columba, iglesia católica en la ciudad de Segovia;
 Iglesia de Santa Columba, iglesia católica en la localidad de Villamediana, provincia de Palencia;
 Iglesia de Santa Columba, iglesia católica en la localidad de Barquilla, provincia de Salamanca;